Шпина́т () — род травянистых растений семейства , в современной классификации помещается в подсемейство , ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство .

Самый известный представитель рода — , широко представленный в культуре, используется в кулинарии, применяется как при приготовлении салатов, так и в качестве составной части различных блюд.

Название 
Этимология названия: «шпинат»← ← ← ← ← ← .

Английским шпинатом могут называть совсем другое растение — , относящийся к семейству Гречишные.

История 
Шпинат огородный вошёл в культуру уже очень давно — возможно, около  назад, или после VIвека нашей эры. Среди исследователей нет единого мнения о месте происхождения культурного шпината. Возможным местом возникновения культуры называют Иран или Кавказ. Другие ботаники наряду с Ираном считают очагом этой культуры Среднюю Азию и Афганистан. В качестве вида культивируемый шпинат впервые определяет Линней (под названием ).

Дикорастущий шпинат в качестве отдельного вида впервые был описан русским ботаником Х. Х. Стевеном в 1809 году, как . Долгое время шпинат четырёхтычинковый оставался единственной известной формой дикорастущего шпината. Ревизия рода, проведённая М. М. Ильиным в 1934 году, выявила самостоятельный вид дикорастущего шпината, произрастающий в Средней Азии — .

Виды 
Род включает три вида:
  (в быту — просто «шпинат»)

Примечания

Литература 
 
 

Маревые